Patrícia Siqueira Varela é uma professora universitária e pesquisadora brasileira. Professora Doutora da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, se tornou membro do International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) em janeiro de 2020, a partir de indicação do Conselho Federal de Contabilidade.

Atualmente exerce a função de normatizadora como membro do Grupo Consultivo das Normas Contábeis Brasileiras para Contabilidade do Setor Público (NBC TSP) do Conselho Federal de Contabilidade e da Câmara Técnica de Normas Contábeis e Demonstrativos Fiscais da Federação (CTCONF), vinculada à Secretaria do Tesouro Nacional, que é responsável pela emissão de normas obrigatórias para entidades do setor público em todos os níveis da federação (municípios, estados e governo central).

Em novembro de 2022, foi aclamada como Imortal da Contabilidade pela Academia Paulista de Contabilidade pelas suas contribuições ao desenvolvimento da contabilidade pública nacional. Na Universidade de São Paulo, é líder do Centro de Estudos em Contabilidade e Governo (ContGov-USP), que desenvolve pesquisas acadêmicas concentradas na contabilidade aplicada ao setor público e no desempenho de políticas públicas.

Além da USP, já chegou a lecionar em outras universidades de grande renome, como a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), a Fundação Universidade Federal de Blumenau (FURB) e a Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Formação Acadêmica 
Possui Graduação em Ciências contábeis pela Universidade Federal de Minas Gerais (2000), Mestrado (2005) e Doutorado (2008) em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo e Pós-doutorado (2012) em Administração Pública e Governo pela Fundação Getulio Vargas.

Referências 

Professores da Universidade de São Paulo